Markgrafenkirche steht für:
 Markgrafenkirche zum Heiligen Kreuz in Aha, Gunzenhausen, Mittelfranken 
Markgrafenkirche Seibelsdorf
Markgrafenkirche Treuchtlingen
 Markgrafenkirche in Weidenbach, siehe St. Georg (Weidenbach)

Siehe auch:
 Markgrafenstil